Fermi pode se referir a:

 Enrico Fermi, físico italiano (1901-1954)
 Fentometro, medida de comprimento derivada do metro, também chamado Fermi
 Fermilab, laboratório especializado em física de partículas de alta energia
 Gás Fermi, um conjunto de férmions não interativos
 Energia de Fermi, um conceito de Mecânica Quântica
 Paradoxo de Fermi, paradoxo proposto por Enrico Fermi em 1950
 Microarquitetura Fermi, microarquitetura da Nvidia introduzida em 2010 e empregada principalmente nas linhas GeForce 400 e GeForce 500, mas também coadjuvante nas linhas GeForce 600, GeForce 700 e GeForce 800.

Desambiguação